Kő-hegyi-barlang néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Kő-hegyi-barlang, pomázi barlang.
 Kő-hegyi-barlang, szentbékkállai barlang.
 Kő-hegyi-barlang, a Kő-hegyi-hasadékbarlang másik neve.
 Kő-hegyi-barlang, a Sűrű-hegyi Ördög-lik másik neve.
 Kő-hegyi-barlang, a Vasas-szakadéki 4. sz. barlang másik neve.